Ве́ра Ри́хтер: Рихтер, Вера Андреевна (1936—2015) — российский энтомолог, колеоптеролог и диптеролог.
 Рихтер, Вера Павловна (более известна под фамилией Строева; 1903—1991) — советский кинорежиссёр и драматург; народная артистка РСФСР.